Избори за председника Председништва СР Србије били су први директни избори након 1974. и увођења делегатског система, а одржани су 12. новембра 1989. године. Убедљивом већином на изборима је победио Слободан Милошевић, који је функцију председника Председништва СР Србије почео да обавља 8. маја. 

Како је мандат чланова Председништва истицао крајем 1989, одлучено је да председника Председништва изаберу грађани на непосредним изборима, док је остале чланове Председништва бирала Скупштина СР Србије, а део су били чланови по положају. Поред Милошевића, кандидати за председника Председништва били су — Михаљ Кертес, Зоран Пјанић и др Михаило Ђорђевић. Милошевић је на изборима освојио 4.452.312 гласова (80,36%).

Резултати избора су били да је Михаљ Кортес добио 480.924, Зоран Пјанић 404.853 а Мирослав Ђорђевић 330.623. Излазност је била 5.540.716 или 83,54%.  Највише гласова, Милошевић, је добио на подручју Србије ван покрајина 94%, у Војводини 72%, а на Косову и Метохији 25.22%.

Референце

Извори 
 Зоран Тодоровић, Избори 1989. године на страницама београдске штампе, мастер рад, []

Избори у Србији
Избори 1989.
Србија у 1989.